42-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 42 градуса к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Атлантический океан, Бразилию, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 138-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 42-й меридиан западной долготы проходит через:

См. также 
 43-й меридиан западной долготы
 41-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота